Bernaoui peut faire référence à : 
 Hamid Bernaoui (1937-2020), footballeur algérien.
 Krimo Bernaoui (né en 1967), volleyeur algérien.
 Mounir Bernaoui (né en 1997), joueur de basket-ball français.
 Raouf Salim Bernaoui (né en 1975), haut fonctionnaire d'État et ancien escrimeur algérien.